Osoby o tym nazwisku:
 Anatolij Gorski – radziecki funkcjonariusz służb bezpieczeństwa
 Józef Konrad Gorski – polski oficer
 Konstanty Gorski – polski kompozytor, skrzypek, pedagog, dyrygent, działacz społeczny
 Mark Gorski – amerykański kolarz torowy, olimpijczyk
 Mijo Gorski – katolicki duchowny
 Stanisław Batys Gorski – polski biolog, botanik, entomolog i farmaceuta
 Stefan Gorski – austriacki aktor pochodzenia polskiego

Zobacz też 
 Górski